«Патріоти» — клуб з американського футболу з міста . Чемпіон України 2018.

Історія

Досягнення 
  Чемпіонат України (Суперліга 11×11)
  Чемпіон (1): 2018
  Срібний призер (1): 2019

Див. також 
 УЛАФ
 Чемпіонат України з американського футболу

Посилання 
 Федерація американського футболу України
сайт УЛАФ
 
 
  Ютуб-канал

Засновані в Україні 2018
2018 у Києві
2018 в українському спорті
Українські клуби з американського футболу
Спортивні клуби Києва